Friedrich-August Schack – generale tedesco
 Hans Egede Schack – scrittore danese